Municipio de Ward puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades estadounidenses:

Municipio de Ward, en el condado de Johnson, Arkansas;
Municipio de Ward, en el condado de Lonoke, Arkansas;
Municipio de Ward, en el condado de Yell, Arkansas;
Municipio de Ward, en Dakota del Norte;
Municipio de Ward, en Dakota del Sur;
Municipio de Ward, en Indiana;
Municipio de Ward, en Iowa;
Municipio de Ward, en Minnesota;
Municipio de Ward, en Ohio;
Municipio de Ward, en Pensilvania;

Otros 
Municipio de Bob Ward, en el condado de Crittenden, Arkansas.